Koumir est un cheval, sur lequel le maréchal de l'Union soviétique Gueorgui Joukov a ouvert et mené le défilé du Jour de la Victoire de 1945 à Moscou, sur la place Rouge.
 La Koumir est une rivière de Russie.